Mártires kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Mártires (ort), Misiones, 
 Departamento de Mártires, kommun, Chubut, 

Robotskapade Argentinaförgreningar